ТШУ — многозначная аббревиатура:
 ТШУ — комплекс оптико-электронного подавления «Штора-1»
 ТШУ — термошкаф уличный

См. также 
  — аббревиатура латиницей